

Прізвище 

 Терський Аркадій Іванович (у ряді джерел ― Терской; 1732―1815) ― державний діяч Російської імперії, генерал-рекетмейстер і таємний радник.
 Терський Віктор Миколайович (1898―1965) ― радянський педагог, найближчий соратник Антона Семеновича Макаренка.
 Терський Іван Аркадійович ― Георгієвський кавалер; поручик; № 946 (520); 26 листопада 1792.
 Терський Іван Семенович ― Георгієвський кавалер; прем'єр-майор; № 780; 26 листопада 1790.
 Терський Костянтин Вікторович (1851―1905) ― видатний архітектор, майстер еклектики, вчитель Ф. О. Шехтеля.

Топоніми 

 Терський район
 Терський хребет
 Терський каскад ГЕС
 Терський берег
Терський район (рос. Терский район) — муніципальне утворення у Кабардино-Балкарії.
Терський район (рос. Терский район) — муніципальний район у складі Мурманської області, Росія.
 Терський округ
Терська губернія — губернія РРФСР, що існувала у 1921-1924 рік.
 Терська сільрада

Див. також 

 Терське ― селище в Будьоннівському районі Ставропольського краю.
 Терське ― селище в Георгієвському районі Ставропольського краю.
Терське (рос. Терское) — село у Грозненському районі Чечні Російської Федерації.
 Терське ― місто-фортеця на Північному Кавказі в XVI―XVIII ст.
Терськ (рос. Терск) — присілок у Болотнинському районі Новосибірської області Російської Федерації.
Урочище Терське — ландшафтний заказник загальнодержавного значення розташований у Станично-Луганському районі (Луганська область).Терський вусань
 Терський племінний кінний завод № 169
 Новотерський
Терське козацьке військо
Терсько-Кумський канал